ACD steht für:
 Acid-Citrate-Dextrose (Antikoagulans)
 Aragonit-Kompensationstiefe (engl. Aragonite Compensation Depth), ein Begriff aus der Ozeanographie, siehe Calcit- und Aragonit-Kompensationstiefe
 Asia Cooperation Dialogue
 Anti-collision device, Vorläufer der Kavach (Zugbeeinflussungssystem)
 Australian Cattle Dog
 ACD Gruppe
 ACD Systems, kanadisches Softwareunternehmen
 Automatic Call Distribution, automatische Anrufverteilung in Callcentern
 Apple Cinema Display
 Alcides Fernández Airport (IATA-Code), Flughafen von Acandí, Departamento del Chocó, Kolumbien

acd steht für:
 Gikyode (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Siehe auch:

Abkürzung